Deux personnalités portent le nom de Steven Spurrier :
  (1878-1961), peintre britannique.
 Steven Spurrier (°1941), œnologue britannique, spécialiste des vins français.